Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Charzewski (1941-), polski polityk, samorządowiec
 Emil Holuka-Charzewski (1890-), polski oficer
 Jan Józef Charzewski, urzędnik ziemski XVII wieku
 Józef Charzewski, urzędnik ziemski XVIII wieku
 Stanisław Charzewski (1882-1916), polski oficer
 Tadeusz Charzewski (1892-1924), polski nauczyciel